Црвени ђаволи се може односити на:

 Црвени ђаволи, популарни назив за енглески клуб Манчестер Јунајтед
 Црвени ђаволи 1989, навијачка група крагујевачког Радничког